Маттава (Онтарио) — город на северо-востоке провинции Онтарио в округе Ниписсинг.
 Маттава (река) — приток р. Оттава